Toponímia:
 Calatayud  o Calataiud , ciutat aragonesa a la vora del riu Jalón, a la província de Saragossa 
 Comunidad de Calatayud
 Estació de Calatayud
 Biografies:
 Adriana Calatayud
 Alonso de Calatayud, militar espanyol del  al servei de Felip IV de Castella 
 Bartomeu Calatayud Cerdà (Palma, 1882 - 1973), guitarrista i compositor mallorquí 
 Carmen Calatayud Piquer (Sueras,  - Castelló de la Plana, segle XX), militant d'ERC 
 Celedonio Calatayud Costa (Pedreguer, Marina Alta, 1880 - Madrid, 1931), metge radiòleg, científic, i investigador
 Emilio Calatayud (Ciudad Real, 1955), magistrat espanyol, jutge de menors a Granada conegut per les seves sentències exemplars
 Josep Calatayud Bayà (València, 1903 - 1978), metge i poeta valencià 
 Juan Jesús Calatayud Sánchez (Antequera, 1979), futbolista andalús que ocupa la posició de porter 
 Miguel Calatayud Cerdán
 Miscel·lània:
 Carta de Calatayud, pacte entre el Reyno de las Españas i el Reyno de Canarias signat el 1481 a Calataiud, capital d'Aragó 
 Furs de Calatayud, furs concedits pel rei Alfons el Bataller a la ciutat de Calataiud el 1131